Charles Townshend může být:
 Charles Townshend, 2. vikomt Townshend (1674–1738) – britský státník a diplomat
 Charles Townshend, 3. vikomt Townshend (1700–1764) – britský státník, syn předešlého
 Charles Townshend (1725–1767) – britský státník, poslanec a ministr financí, syn předešlého